Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1954 - cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył Ronnie Moore z Nowej Zelandii.

Eliminacje skandynawsko-kontynentalne

Szwecja

Półfinały

Norrköping (1) 
 1 maja 1954 r. (sobota),  Norrköping

Awans: 8 do Finału Szwedzkiego

Mariestad (2) 
 1 maja 1954 r. (sobota),  Mariestad

Awans: 8 do Finału Szwedzkiego

Finał 
 9 maja 1954 r. (niedziela),  Örebro

Awans: 8 do kwalifikacji skandynawskiej (I - VIII)
Awans: 2 do kwalifikacji kontynentalnej (IX - X)
Uwaga! Dwunasty Thorsten Carlsson w Finale Kontynentalnym jako rezerwowy
Uwaga! Kjell Carlsson i Sven Skoglund dostali od federacji SVEMO dziką kartę dla kwalifikacji kontynentalnych.
Uwaga! Göte Olsson zastąpił Curta Fredlunda

Kwalifikacje

Kwalifikacja skandynawska 
 3 czerwca 1954 r. (czwartek),  Oslo

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Kwalifikacja kontynentalna 
 23 maja 1954 r. (niedziela),  Abensberg

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Tabela miejscowa 9-16 → brak danych

Półfinał kontynentalny 
 13 czerwca 1954 r. (niedziela),  Oberhausen

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 20 czerwca 1954 r. (czwartek),  Linköping

Awans: 8 do rundy mistrzowskiej
Uwaga! Fred Lang i Per Olof Söderman zastąpili Albina Siegla i Josefa Hofmeistera

Runda mistrzowska 
Rozgrywano 8 eliminacji na torach brytyjskich.

Awans: 16+2 do Finału Światowego

Finał Światowy 
 16 września 1954 r.,  Londyn - Stadion Wembley

1954
1954 w sporcie żużlowym